Butil bromid (C4H9Br) se može odnositi na:

 1-Bromobutan (n-Butil bromid)
 2-Bromobutan (sec-butil bromid)
 1-Bromo-2-methilpropan (izobutil bromid)
 2-Bromo-2-methilpropan (tert-butil bromid)